Dudde ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Dudde (1891–1965), deutsches Medium
 Franz Dudde (1889–1966), schlesisch-deutscher Maler
 Hartmut Dudde (* 1962), deutscher Polizist